Philippe Boé est un journaliste et critique gastronomique.

Biographie 
Il a d’abord travaillé dans la presse quotidienne régionale (La République des Pyrénées, les Dernières Nouvelles d’Alsace) et à la radio, notamment à Radio France, RMC et Radio Tour Eiffel. Il couvrait alors l’information générale, le sport, la culture et la gastronomie à partir de 1993. 

Il collabore à la presse magazine en tant que journaliste gastronomique, notamment à VSD pour lequel il est responsable de la rubrique gastronomique depuis 2000, et pour Gmag, le magazine créé par Laurent Séminel en 2010. Après avoir été formé à l’école Gault et Millau – le guide et le magazine pour lesquels il a travaillé pendant sept ans (1994-2000) comme critique gastronomique, chef de région (Paris-IDF) et coordinateur national, il a également collaboré à Air France Magazine et à des hors séries du Nouvel Observateur, avant d’être membre de l’équipe du Fooding entre 2001 et 2007. 

Auteur de La Magie du Café en 2000, il fait, la même année, une rencontre professionnelle et humaine décisive, avec Philippe Conticini, un des plus grands pâtissiers au monde (La Table d’Anvers, Petrossian, Peltier, La Pâtisserie des Rêves). 

En 2004, son livre Tentations remporte le prix « Gourmand World Cookbook Awards » du meilleur livre de chef à Stockholm. L'année suivante, il publie Sensations Nutella, un recueil d’une trentaine de recettes à base de Nutella et, en 2006, Concentré de Délices, ouvrage dans lequel Philippe Conticini met la création au service du plus grand nombre, en utilisant des produits de consommation courante, transformés et transfigurés grâce à de nouvelles techniques d’assaisonnement. Tous deux ont publié, en , Sensations, une anthologie de la pâtisserie de 500 pages, avec 300 recettes et 180 photos de Jean-Louis Bloch-Lainé.

Auteur, en 2007, du livre Hors Jeux, cuisine et rugby : la rencontre au sommet, qui a réuni, à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby à XV en France, 45 grands chefs et 45 internationaux de rugby, avec des photos totalement décalées de Denis Rouvre (coauteur) et une soixantaine de recettes à partir de 60 produits partenaires issus de ces terres de rugby (France et autres pays de la Coupe du Monde), a également publié, en , Altitude 2300 m, aux côtés de Jean Sulpice du  restaurant L’Oxalys, à Val Thorens. Cet ouvrage est primé aux Gastronomades d’Angoulême (Meilleur livre gastronomique de l’année).

Le , il organise « Trophée Hors Jeux », le  de rugby des chefs qui a eu lieu dans les installations du Stade français, à la Faisanderie, puis, depuis 2008, coorganise le Concours International de Photos Culinaires d'Oloron-Sainte-Marie qui réunit des dizaines de chefs, de photographes, de journalistes, de stylistes et autres directeurs artistiques et autres éditeurs. 

Depuis 2009, il s'occupe de l’enquête et de l’écriture de documentaires pour la télévision. Il est ainsi le coauteur de Suivez le Guide, un documentaire de 52 min produit par Guy Job et réalisé par Jean-Pierre Petit, sur les coulisses du guide Michelin, effectue onze reportages et, d’Alain Ducasse à Joël Robuchon, en passant par Marc Veyrat, Pierre Gagnaire ou Anne-Sophie Pic, une trentaine de grands chefs étoilés interviewés par ses soins, diffusée le  sur France 5.

Il est également l’auteur du film La Revanche des Pâtissiers, produit par Martange Production et réalisé par Jean-Pierre Petit, un documentaire de 90 min sur l’excellence de la pâtisserie Française qui a été diffusé sur France 5, le  et qui, de Philippe Conticini à Pierre Hermé, en passant par Christophe Michalak, Gilles Marchal, Philippe Rigolot ou Camille Lesecq, réunit trente des plus grands chefs pâtissiers français.

En 2011, il a enquêté sur le documentaire Fondus de Surgelés, un 52' sur le boom des surgelés, produit par Galaxie Presse, réalisé par Sylvie Aguirre et diffusé sur France 5 le . Ces deux derniers films ont réuni plus de 800 000 téléspectateurs lors de leur première diffusion.

Œuvres

Livres 
 La Magie du café, Hachette, 2000
 Tentations, avec Philippe Conticini, Marabout, 2004
 Sensations Nutella, Agnès Viénot, 2005
 Concentré de délices, Marabout, 2006
 Hors jeux : Rugby et gastronomie la rencontre au sommet, avec Denis Rouvre, Éditions de l’If, 2007
 Verrines du chef, avec Philippe Conticini, Marabout, 2008
 Altitude 2300 m : Jean Sulpice, Val Thorens, 60 recettes, Glénat, 2008 
 Sensations: 288 recettes de pâtisseries, avec Jean-Louis Bloch-Lainé, Philippe Conticini, Éditions Minerva, 2009 
 Canard exquis - parcours initiatique à la découverte du canard du Sud-Ouest, avec Pierre-Emmanuel Rastoin pour la photographie, Menu Fretin,

Films 
 La Revanche des pâtissiers, 2010
 Fondus de surgelés, 2011

Reconnaissance 

 Administrateur de l’APCIG (Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie et du Vin)
 Prix du Meilleur Journaliste gastronomique aux Gastronomades d’Angoulême en 2006
 Prix APCIG Amunategui-Curnonsky du meilleur chroniqueur gastronomique de l’année (2010).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Entretien vidéo sur le site de France5 
 Curriculum Vitae sur JournalistDirectory

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Critique gastronomique français
Critique gastronomique du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)